L’Empire mexicain a été la désignation donnée au Mexique à deux occasions non consécutives au , où le Mexique a été gouverné par un empereur :

 Premier Empire mexicain (1822 – 1823) ;
 Second Empire mexicain (1864 – 1867).

Voir aussi

Liens externes 
  Maison impériale du Mexique.org
  Le chemin vers la liberté: l’influence de Napoléon I dans l’indépendance du Mexique sur le site de l'Institut napoléonien Mexique-France.
  An Inventory of His Collection at the Benson Latin American Collection (université du Texas Austin)

Amérique du Nord
Histoire du Mexique
Ancien empire en Amérique
Ancien pays en Amérique